KQRS est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 KQRS-FM, station de radio (92.5 FM) basée à Minneapolis, au Minnesota ;
 KQRS, ancien indicatif, de 1984 à 1996, de la station de radio  (1440 AM) basée à Minneapolis.